Río Mayer Airport är en flygplats i Chile.   Den ligger i provinsen Provincia Capitán Prat och regionen Región de Aisén, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Santiago de Chile. Río Mayer Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Río Mayer Airport är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Río Mayer Airport. Trakten runt Río Mayer Airport är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer..

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Región de Aisén